Kautionssystem ist ein Rechtsbegriff, der sich mit der vorübergehenden Freilassung Gefangener gegen Zahlung befasst, und wird in folgenden Ländern angewandt:

 Kautionssystem (England und Wales) im Vereinigten Königreich
 Kautionssystem (Vereinigte Staaten) in den USA